Юлий Лурье:
 Лурье, Юлий (Юрий) Александрович (псевдоним Юлий Николин, род. 1941) — российский киносценарист и режиссёр.
 Лурье, Юлий Сергеевич (1904—1982) — учёный, организатор производства, дважды лауреат Сталинской премии.
 Лурье, Юлий Юльевич (1898—1991) — советский химик и теософ.